Tygodnik Polski – tygodnik wydawany w Melbourne
 Tygodnik Polski – tygodnik wydawany w Wałbrzychu w 1945
 Tygodnik Polski – poświęcony sprawom religijnym, oświatowym i społecznym – Włocławek 1933–1939
 Tygodnik Polski – chrześcijański tygodnik społeczno-kulturalny – Warszawa 1982
 Tygodnik Polski Poświęcony Włościanom – Pszczyna 1845–1846
 Tygodnik Polski – czasopismo tyfliskiej Polonii – Tbilisi
 Tygodnik Polski – tygodnik wydawany w Londynie (tygodniowy dodatek do Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza
 Tygodnik Polski i Zagraniczny Warszawa 1818–1820 Red. Brunon Kiciński
 Tygodnik Polski (Warszawa 1832–1833) red. Damazy Antoni Dzierożyński
 Tygodnik Polski (Harbin) (1922–1940)
 Tygodnik Polski (Jägerslut) – wydawany w maju 1945 w obozie na terenie Niemiec
 Niezależny Tygodnik Polski – wydawany w Toronto (Kanada) w 1992
 Tygodnik Polski (Nowy Jork) – 1943–1946 pod red. Kazimierza Wierzyńskiego i Jana Lechonia
 Tygodnik Polski (1912–1916) – czasopismo o charakterze społeczno-politycznym i literackim wydawane przez Secesję w latach 1912–1916